Bullaeus oder Bulläus, teils auch Bulle oder Bullen bezeichnet

 Grabmal des Heinrich Bullaeus († nach 1595/vor 1615) in der Martinikirche in Minden

Bullaeus oder Bulläus ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bullaeus (Anton Bulle; Antonius Bullaeus; Antonius Bulle; Anthonius Bullaeus; 1589–1654), deutscher Jurist, lüneburgischer Rat
 Heinrich Joachim Bullaeus (Henricus Joachimus Bullaeus; Henricus-Joachimus Bullaeus; Heinrich Joachim Bulle; Henricus Joachimus Bulle; Henricus Joachimus Bullen; 1627–1687), deutscher Jurist